Xerpes, ètnia originària del Nepal
 Bultaco Sherpa, diversos models de motocicleta